Hyla parkeri correspond à deux espèces d'amphibiens :
 Hyla parkeri Gaige, 1929  est un synonyme de Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925)
 Hyla parkeri de Witte, 1930 nec Gaige, 1929 est un synonyme de Gastrotheca fulvorufa (Andersson, 1911)

Hylinae
Hemiphractinae
Synonyme d'anoures (nom scientifique)